Карл Рудольф Легин (; ) — немецкий профсоюзный и политический деятель.

Биография 
Карл Рудольф Легин родился 1 декабря 1861 года в городе Мальборке. По профессии — металлург.

В 1885 году Легин вступил в Социал-демократическую партию Германии (СДПГ), а в 1886 году стал активно участвовать в профсоюзном движении.

В 1889 году он принял участие в международном конгрессе социалистов в Париже, который завершился с созданием Второго Интернационала.

С 1890 года Карл Легин стал председателем Генеральной комиссии немецких профсоюзов Generalkommission der Gewerkschaften).

В 1893—1898, 1903—1918 и 1920 году был депутатом Рейхстага.

В 1913 году он стал президентом Международной ассоциации профсоюзов, а в 1919 году председателем Генеральной Германской конфедерации профсоюзов.

Был представителем правого, ревизионистского течения в социал-демократии. Во время Первой мировой войны стоял на социал-шовинистических позициях и выступал противником Октябрьского переворота в России и построенного большевиками советского государства. В ходе Ноябрьской революции наряду с другими правыми социал-демократами проводил политику обуздания неконтролируемых революционных тенденций, чтобы Германская империя не повторила судьбу Империи Российской.

В 1920 году Легин организовал всеобщую забастовку против Капповского путча.

В марте 1920 года президент Фридрих Эберт просил его сформировать новое правительство, но Легин отказался.

В годы 1893—1898 и 1903—1920 Легин был депутатом рейхстага.

Карл Рудольф Легин умер 26 декабря 1920 года в городе Берлине.

Среди его трудов следует назвать «Das Koalitionsrecht der deutschen Arbeiter in Theorie und Praxis».

Один из жилых кварталов Берлина входящий в Список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО в Германии носит название .

Примечания

Литература 
 Legien, Carl // Neue Deutsche Biographie (NDB).

Политики XIX века
Политики XX века
Политики Германии
Члены Социал-демократической партии Германии
Депутаты рейхстага (Германская империя)
Депутаты рейхстага (Веймарская республика)
Профсоюзные деятели Германии